Сте́фан Нильс Э́двин Ю́ханссон () (род. 8 сентября 1956, Векшё) — шведский автогонщик, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе «Формула-1».  После окончания карьеры в Формуле-1 участвовал в различных гоночных сериях таких как CART, Grand Prix Masters и SpeedCar Series. Победитель 24 часов Ле-Мана (1997).

Карьера 
Йоханссон начал карьеру в 11 лет в картинге. Гонщика быстро стали назвать новым Ронни Петерсоном, ибо он с малых лет демонстрировал отличную скорость. Правда, его пилотский стиль был порой излишне отчаянным, но с годами Стефан стал более стабилен и начал добиваться отличных результатов.
Путь Юханссона в Формулу-1 прошёл через Британскую Формулу-3, в которой он одержал победу в 1980 году. Дебют Стефана в Формуле-1 состоялся 13 января, 1980 в команде Шэдоу.

В 1981-1982 годах участвовал в чемпионатах Европы в классе Формула-2. За это время одержал две победы и еще дважды финишировал на подиуме. По итогам чемпионата 1981 года занял 4-е место, по итогам 1982 года - 8-е место.

В 1983 году вернулся в чемпионат мира в классе Формула-1, где провел девять сезонов подряд.

После Формулы-1 

В 1992 году началась новая страница его биографии. Гонщик уехал за океан, где сходу стал лучшим новичком серии CART, после чего осел в Штатах всерьез и надолго. Сначала как пилот, выступая в самых разных классах и выиграв в Себринге и Ле-Мане. Затем и как «играющий босс» собственной команды, которая также завоевала множество регалий. Наконец, как успешный менеджер и бизнесмен, занимающийся карьерами молодых пилотов и выпускающий часы оригинального дизайна.

Результаты гонок Формулы-1 
(Note: grands prix in bold denote points scoring races.)

Инди-500

Ссылки 
 
 Стефан Юханссон на f1news.ru

Родившиеся 8 сентября
Родившиеся в 1956 году
Автогонщики Швеции
Гонщики SpeedCar
Пилоты Формулы-1 из Швеции
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Shadow
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Spirit
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Toleman
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на McLaren
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ligier
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Onyx
Пилоты Формулы-1, выступавшие на AGS
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Footwork
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Швеции
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты Инди-500 из Швеции
Пилоты Arena Motorsport
Пилоты Highcroft Racing
Пилоты HVM Racing
Пилоты FIA WEC